Бразь () — комуна в Румунії, у повіті Прахова.
 Бразь () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Риу-де-Морі.